L'edizione 2004 degli US Open vede il trionfo dello svizzero Roger Federer che riesce a conquistare 3 titoli del Grande Slam in una stagione ed è il primo a riuscirci dai tempi di Mats Wilander che vi riuscì nel 1988. In finale ha battuto nettamente l'australiano Lleyton Hewitt per 6-0, 7-6(3), 6-0. Era dal 1884 che il vincitore non metteva a segno un doppio bagel contro l'altro finalista allora Richard Sears vinse contro Howard Taylor per 6–0, 1–6, 6–0, 6–2. Con questo successo Federer conquista il quarto titolo dello Slam vincendo la sua quarta finale su quattro ed è il primo a riuscirci nell'era Open. Nel primo set Roger ha vinto 24 punti su 29 in appena 18 minuti di gioco. Con questa vittoria lo svizzero vince una borsa di $.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni
 

US Open 2004
ATP Tour 2004